Namn på ryska härskare av rurikätten:

Svjatopolk I av Kiev (980–1019)
Svjatopolk II av Kiev (1050–1113)
Sviatopolk av Pskov